Пинк соуп (изворно -{Pink Soap}-) српска је телевизијска мрежа која се емитује путем кабловске и ИПТВ мреже у Србији, Босни и Херцеговини, и Црној Гори. Покренут је 1. маја 2013. у 8 сати.

Програм овог канала чине теленовеле, сапунице и драмске серије са подручја Латинске Америке, Сједињених Америчких Држава, Турске и Индије.

Програм

Види још 
 Пинк ТВ
 Пинк 2
 Пинк 3
 Пинк плус
 Пинк ријалити
 Пинк кидс
 Пинк супер кидс
 Пинк М
 Пинк БХ
 Списак телевизијских станица у Републици Србији

Референце 

Телевизијске станице у Босни и Херцеговини
Телевизијске станице у Србији
Телевизијске станице у Црној Гори
Пинк ТВ
Медији у Београду